Кассань () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Кассань () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот